Высо́кий Мо́ст — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена на берегу реки Кудеб, в 7 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Лавры и в 39 км к югу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 62 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района